Giulini ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Maria Giulini (1914–2005), italienischer Dirigent
Domenico Giulini (* 1959), deutscher Physiker
 Georg Giulini (1858–1954), deutscher Chemiker und Unternehmer
 Lorenz Giulini (1824–1898), deutsch-italienischer Chemieindustrieller
 Udo Giulini (1918–1995), deutscher Jurist, Unternehmer und Politiker (CDU), MdB
 Paul Franz Giulini (1796–1876), italienisch-deutscher Chemieindustrieller

Firma:
 BK Giulini, seit 1823 chemische Fabrik für die Herstellung von Schwefelsäure aus sizilianischem Schwefel und seit 1893 in Ludwigshafen